

Любанский район 

 Примечания 

 Литература 
  Мінская вобласць. Кн. 3

Любанский район